Пластова вулиця — назва вулиць у містах України:
 Пластова — вулиця у Вінниці
 Пластова — вулиця в Івано-Франківську
 Пластова — вулиця в Києві
 Пластова — вулиця в Луцьку
 Пластова — вулиця у Львові
 Пластова — вулиця в Рівному

Вулиці